Dans le langage courant, le mot tsunami désigne le mouvement rapide d'un très important volume d'eau, faisant partie des phénomènes d'ondes marines, fluviales ou lacustres appelées traditionnellement « raz-de-marée », mais spécifiquement provoqué par des mouvements  de terrain au fond de l'eau. Tsunami peut également faire référence à :

Dans la musique 
 Tsunami Bomb, un groupe de punk rock californien ;
 , un groupe indie-rock du début des années 1990 ;
 Tsunami, une chanson de DVBBS et Borgeous ;
 , une chanson du groupe Manic Street Preachers ;
 , une chanson du groupe Southern All Stars.

Dans l'animation et la bande dessinée 
 Tsunami (Tenchi Muyo!), un personnage de l'univers de Tenchi Muyo! ;
 Tsunami (DC Comics), un personnage de l'Univers DC ;
 , une publication de l'unviers Marvel Comics.

Personnalité

 Satoshi Tsunami, un ancien joueur international de football, devenu entraîneur.

Organisations 
 Le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) ;
  (NCTR) ;
  (CFTR).

Autres 
 Tsunami, film français réalisé par Jacques Deschamps sorti en 2015)
 Tsunami : Les Jours d'après, un téléfilm réalisé par Bharat Nalluri ;
 , un éditeur américain de jeu vidéo ;
 Tsunami UDP Protocol, un protocole de réseau informatique ;
 , des montagnes russes de la Feria nationale de San Marcos.

Homonymie